Il doppio del torneo di tennis Black Forest Open 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Pavel Šnobel e Martin Štěpánek che hanno battuto in finale Sebastian Fitz e Simon Greul 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Pavel Šnobel /  Martin Štěpánek (Campioni)
 Leonardo Azzaro /  Flavio Cipolla (semifinali)

 Amir Hadad /  Sergio Roitman (primo turno)
 Hermes Gamonal /  Adrián García (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Black Forest Open 2005